RMS Empress of Britain – imię trzech statków należących do Canadian Pacific Steamship Company:
 RMS "Empress of Britain" – liniowiec zwodowany w 1905
 RMS "Empress of Britain" – liniowiec zwodowany w 1930, zatopiony podczas II wojny św.
 RMS "Empress of Britain" – liniowiec zwodowany w 1956